Desa Pupus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pupus (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 111,66), Jawa Timur, 
 Desa Pupus (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 111,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar